Pesolansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pesolansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pesolansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar